Fidżi:
 Ahau – miejscowość

Inne:
 Ahau – dawna nazwa tytułu Ajaw

Zobacz też:
 Achau